Een verkeersweg:
 N836 (België)
 N836 (Frankrijk)
 N836 (Nederland), zie Provinciale weg 836

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing